Zawody w piłce wodnej w ramach igrzysk olimpijskich rozgrywane są regularnie od Letnich Igrzysk Olimpijskich 1900 w Paryżu. 

Pierwszy turniej dla kobiet rozegrany został w 2000 roku w Sydney.

Kalendarium

Zawody

Klasyfikacja medalowa 
(stan po igrzyskach olimpijskich 2016)

Klasyfikacja medalowa mężczyzn
(stan po igrzyskach olimpijskich 2016)

Klasyfikacja medalowa kobiet
(stan po igrzyskach olimpijskich 2016)

Linki zewnętrzne

Zobacz też 
 Medaliści igrzysk olimpijskich w piłce wodnej
 Piłka wodna na mistrzostwach świata w pływaniu

!